José Fernández (1948-) : acteur portoricain
 José Fernández (1974-) : joueur dominicain de baseball
 José Fernández (1992-2016) : joueur cubain de baseball
 José Fernández Madrid (1789-1830) : homme politique colombien
 José Luis Fernández (1987-) : joueur argentin de football